Asian Five Nations 2011 (z powodów sponsorskich HSBC Asian 5 Nations 2011) – czwarta edycja corocznego turnieju organizowanego pod auspicjami ARFU dla azjatyckich męskich reprezentacji rugby union. Turnieje w ramach niższych od Top 5 dywizji odbywały się od 4 maja do 30 lipca 2010 roku. Zwycięzcy pierwszych trzech dywizji uzyskali awans do wyższych klas rozgrywek, najsłabsze zespoły natomiast zostały relegowane do niższych.

System rozgrywek 
Zawody w pierwszych czterech dywizjach odbyły się w formie turniejów play-off – zwycięzcy półfinałów walczyli o triumf w zawodach i jednocześnie awans do wyższej dywizji, przegrani zaś z tych meczów o utrzymanie się w tej klasie rozgrywek. Podobnie miała wyglądać rywalizacja w Dywizji 5, ostatecznie jednak odbyła się w formie dwumeczu, zaś pozostałe dwa zespoły zostały objęte innymi aktywnościami ARFU.

Dywizja 1 

W rozegranym na Ansan Wa Stadium w koreańskim mieście Ansan turnieju wzięły udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym w dwóch meczowych dniach pomiędzy 1 a 4 czerwca – spadkowicz z Asian Five Nations 2010 Korea Południowa, Singapur, Malezja oraz awansująca z Dywizji 2 drużyna Filipin.

Triumfowała reprezentacja Korei Południowej powracając tym samym do elity, relegowana została natomiast drużyna Malezji. Najwięcej punktów (26) zdobył reprezentant Singapuru, Mohammad Suhaimi Amran, dwóch zawodników zdobyło zaś po cztery przyłożenia.

Dywizja 2 

W rozegranym na stadionie Suphachalasai w Bangkoku turnieju wzięły udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym w dwóch meczowych dniach pomiędzy 4 a 7 maja – spadkowicz z Dywizji 1 Chińskie Tajpej, Indie, Tajlandia oraz awansujący z Dywizji 3 Iran.

Triumf odniosła reprezentacja Chińskiego Tajpej powracając tym samym do Dywizji 1, relegowana została natomiast drużyna Indii. Najwięcej punktów (26) zdobył reprezentant Iranu, Amin Hosseinzadeh, w klasyfikacji przyłożeń z trzema zwyciężył zaś Tajlandczyk, Somjate Anusaen.

Wejściówka na krytą trybunę kosztowała 200 bahtów, na odkrytą zaś połowę tej kwoty, a dochód został przeznaczony na pomoc ofiarom marcowego trzęsienia ziemi w Japonii.

Dywizja 3 

W rozegranym na Pelita Harapan University Stadium w Dżakarcie turnieju wzięły udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym w dwóch meczowych dniach pomiędzy 22 a 25 czerwca – spadkowicz z Dywizji 2 Chiny, Pakistan, Guam oraz Indonezja.

Triumfowała w nim reprezentacja Chin powracając tym samym do Dywizji 2. Najwięcej punktów (35) i przyłożeń (6) zdobył reprezentant Chin, Zhang Zhiqiang.

Dywizja 4 

W rozegranym na The Sevens w Dubaju turnieju wzięły udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym w dwóch meczowych dniach pomiędzy 10 a 13 maja – zwycięzca poprzedniej edycji Jordania, Uzbekistan oraz debiutanci Liban oraz Katar.

Triumfowała w nim reprezentacja Kataru, która z uwagi na rozpoczynające się kwalifikacje do Pucharu Świata w 2015 nie została promowana do wyższej dywizji. Najwięcej punktów (33) zdobył reprezentant Libanu, Karim Jammal, dwóch zawodników zdobyło zaś po trzy przyłożenia.

Dywizja 5 

Nowo utworzona Dywizja V miała rozegrać turniej w Brunei z udziałem czterech zespołów, ostatecznie jednak zawody zostały rozegrane w formie dwumeczu pomiędzy Laosem i Kambodżą. Obydwa spotkania wygrała reprezentacja Laosu, a najskuteczniejszymi zawodnikami okazali się jej przedstawiciele – Chris Mastoglio (17 punktów) i Chaleunesouk Anousith (3 przyłożenia).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ARFU

2011
2011 w rugby union
2011 w Azji